Ringwall Schanze steht für Befestigungsanlagen in Bayern:
 Ringwall Schanze (Eispertshofen)
 Ringwall Schanze (Mengkofen)
Siehe auch:
 Ringwall Schanz